Pär Lindblom och liknande namn kan syfta på:

 Pär Lindblom (född 1953),  musiker, skådespelare, och barnboksförfattare med böcker om den gula hunden Ojsan.
 Pär Lindblom (konstnär), (född 1967 eller 1968), en svensk konstnär, omnämnd 2008 för att 1995 ha gjutit falska tiokronorsmynt i guld.
 Per Lindblom (historiker) (född 1965), svensk syndikalistkännare och forskningsredaktör vid Södertörns högskola

Referenser